You Only Live Twice steht für:

 You Only Live Twice, Originaltitel von Du lebst nur zweimal, Roman von Ian Fleming (1964)
 You Only Live Twice, Originaltitel von James Bond 007 – Man lebt nur zweimal, britischer Film von Lewis Gilbert (1967)
 You Only Live Twice (Lied), Song von John Barry (Filmkomponist) (1967)